Батавский () — один из австронезийских языков, распространён на западе Явы. Родной язык для .
По данным Ethnologue, количество носителей данного языка составляло 5 млн чел. в 2000 году. На батавском говорят в столице Индонезии, Джакарте.

Батавский состоит в близком родстве с яванским, малайским и индонезийским языками. В языке есть ряд заимствований из голландского, арабского, португальского языков и хок-кьень — диалекта южноминьского языка.

От ранней формы батавской ведёт своё происхождение .

Язык не относится к числу престижных, однако обладает некоторым «скрытым» престижем среди представителей высших слоёв общества Джакарты.

Используется на телевидении и радио, в кино, на нём издаются книги.

См. также 
 Языки Индонезии

Примечания

Ссылки 
 

Языки Индонезии
Западнозондские языки